Wilhelminahaven (Dordrecht)
 Wilhelminahaven (Eemshaven)
 Wilhelminahaven (Schiedam)
 Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen